Kannemeyeriiformes  —  викопна група дицинодонтів. Наразі відомі з тріасу, але могли виникнути раніше, оскільки лістрозавриди - їх сесринськй таксон - відомі ще з пізньопермських часів. Одна з небагатьох груп дицинодонтів відомих із тріасу і єдина, що дожила до кінця періоду. До Stahleckeriidae, її підгрупи, належать напізніші й найбільші відомі аномодонти.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму з Kammerer et al. (2013):

Палеоекологія 
Kannemeyeriiformes - одна із домінантних груп травоїдних тварин раннього - початку пізнього тріасу, і з перших крупних травоїдних після що досягли успіху після вимирання. Вірогідно, співіснували з екологічно близькими групами завдяки розділенню ніш, маючи щелепи ефективніші за значну частину сучасних їм тварин. Після кінця карнію стали рідкісними, проте подекуди вціліли до пізніших часів.

Примітки 

Дицинодонти
Фауна тріасового періоду